Росинский — фамилия; имеет женскую форму Росинская.
 Росинский, Дмитрий Афанасьевич (1927—2010) — бригадир совхоза «Заречный» Ленинского района Северо-Казахстанской области, Герой Социалистического Труда.
 Сорока-Росинский, Виктор Николаевич (1882—1960) — российский и советский педагог.